Ousmane Camara (1989), cestista francese
 Ousmane Camara (1998), calciatore guineano
 Ousmane Camara (2003), calciatore francese